De Grand Prix-wegrace van Spanje 2003 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 11 mei 2003 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Spanje